Con il termine ratto-talpa si indicano alcuni tipi di roditori.
I membri della famiglia Bathyergidae, come il ratto talpa glabro
I membri della famiglia Spalacidae, come:
I ratti-talpa ciechi della sottofamiglia Spalacinae
Gli zokor della sottofamiglia Myospalacinae
I membri della sottofamiglia Rhizomyinae, come:
I ratti del bambù (Rhizomys e Cannomys)
I ratti delle radici (Tachyoryctes)

Altri progetti 

Roditori

br:Cryptomys
ca:Cryptomys
en:Cryptomys
fr:Cryptomys
hu:Cryptomys
pl:Cryptomys
pt:Cryptomys